Die Deloitte Football Money League ist eine Rangliste der 20 weltweit umsatzstärksten Fußball-Klubs. Sie wird seit 1998 jährlich von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte herausgegeben. Unterteilt werden die Einnahmen dabei in Einkünfte an den Spieltagen selbst (Zuschauereinnahmen etc.), aus Übertragungsrechten und Werbe-/Lizenzeinnahmen.  Erlöse aus Spielertransfers fließen in der Regel nicht ein. Alle jemals hier gelisteten Klubs stammen aus Europa (im Sinne der UEFA). Daneben werden in einer Art „2. Liga“ die Plätze 21–30 veröffentlicht, worunter sich auch nichteuropäische Vereine befinden.

Rangliste zur Saison 2020/21

Rangliste zur Saison 2019/20

Rangliste zur Saison 2018/19

Rangliste zur Saison 2017/18

Rangliste zur Saison 2016/17

Rangliste zur Saison 2015/16 
Der englische Rekordmeister Manchester United verbucht in der Saison 2015/16 ein Umsatzwachstum von 25 % (Höchstwert unter den Top-20) und übernimmt die Spitze der diesjährigen Money League. Der UEFA-Champions-League-Gewinner Real Madrid wird trotz 7 % Wachstum durch Champions League Sieg und Vorbereitungstouren auf Rang drei verwiesen. Der Rivale aus Barcelona steigt um einen Rang auf die Zwei. Paris Saint-Germain fällt auf Rang 6 zurück und wird von Manchester City und dem FC Bayern München verdrängt. Der deutsche Rekordmeister konnte nach Stagnation in der letzten Ausgabe satte 25 % Umsatzwachstum zum vorherigen Jahr einfahren und sichert sich Platz 4. Während nach 2014/15 drei Vereine einen Umsatz über einer halben Milliarde Euro ausweisen konnten, hat sich die Zahl seitdem verdoppelt. Zudem haben dieselben drei bereits die 600-Millionen-Marke überstiegen. Der Rest der Top 10 bleibt trotz Wachstum unverändert.

Die weiteren deutschen Vertreter unter den Top 20, Borussia Dortmund und Schalke 04, konnten minimales Wachstum einfahren und verharren somit auf den fast gleichen Positionen. Unter den Top 30 befindet sich mit Borussia Mönchengladbach, vor allem dank der Einnahmen aus der Champions League, ein vierter deutscher Verein.
Die größten Sprünge innerhalb der ersten zwanzig machten Atlético Madrid und West Ham United. Während Zenit St. Petersburg das einzige Team ist, welches nicht aus den UEFA-Top-5-Ligen stammt, drohen die beiden italienischen Schwergewichte AC Mailand und Inter Mailand innerhalb der nächsten Ausgaben aus den Top 20 zu fallen. Zudem werden vor allem englische Teams zukünftig durch einen 2016 in Kraft tretenden Fernsehvertrag Wachstum erzielen und Ränge klettern, sodass für die nächste Money League eine Rekordzahl englischer Mannschaften unter den Top 20 erwartet wird.

Bis auf FC Everton und Newcastle United sind alle Vereine der letzten Ausgabe in den ersten Zwanzig zu finden. Insgesamt befinden sich acht Klubs der englischen Premier League, vier italienische, drei deutsche, drei spanische, ein französischer und ein russischer unter den Top-20. Zusätzlich befinden sich unter den Plätzen 20 bis 30 vier englische, zwei türkische Mannschaften und jeweils ein deutsches, italienisches, portugiesisches und französisches Team.

Rangliste zur Saison 2014/15 
Real Madrid hält auch nach der Saison 2014/15 den 1. Platz, wird sich aber in den nächsten Jahren vor allem gegenüber Manchester United behaupten müssen. Der FC Barcelona verbesserte sich nach dem Sieg in der UEFA Champions League auf Rang 2. Das um einen Rang gefallene Manchester United konnte trotz fehlender Champions-League-Einnahmen den Umsatz stabil halten und wird in dem nächsten Jahr mit Real, aufgrund von TV-Deals und neuem Ausrüstervertrag mit Adidas, um die Spitze konkurrieren. Paris Saint-Germain überholt den FC Bayern, der Umsatzeinbußen aufgrund des Wegfalls der Einnahmen aus UEFA Super Cup und FIFA Klub-WM hinnehmen muss und auf Rang 5 absank. Die folgenden vier englischen Vereine erreichten Umsatzsteigerungen.

Der AC Mailand setzte seine Talfahrt fort und fiel wieder unter die Umsatzmarke von 200 Millionen EUR. Der AS Rom konnte seinen Umsatz durch die Teilnahme an der Champions League erhöhen und ist wieder in den Top 20 vertreten, während der SSC Neapel sich dank schrumpfenden Umsatz aus ebendiesen verabschiedete. Auch Galatasaray Istanbul ist nicht mehr unter den ersten Zwanzig vertreten. Zudem ist West Ham United das erste Mal seit Entstehung der Money League unter den umsatzstärksten Vereinen zu finden.

Insgesamt befinden sich neun Klubs der englischen Premier League, vier italienische, drei deutsche, drei spanische und ein französischer unter den Top-20.

Rangliste zur Saison 2013/14 
Real Madrid hält 2015 den 1. Platz im zehnten Jahr in Folge. Insgesamt blieb die Situation an der Spitze eher stabil, während auf den Plätzen 10–30 größere Veränderungen zu beobachten waren. Manchester United konnte trotz ausbleibenden sportlichen Erfolgen den Umsatz um 95 Mio. EUR steigern und auf den zweiten Platz vorrücken. Der FC Bayern München steigerte seinen Umsatz und blieb auf dem dritten Platz, während der FC Barcelona nach einem schwächeren Jahr ohne signifikantes Umsatzwachstum zwei Plätze einbüßte.

Weitere Gewinner waren Atlético Madrid und der SSC Neapel (zurück unter den Top-20), während der AC Mailand bei schrumpfenden Umsatz seinen Abwärtstrend fortsetzte.  Auch der Hamburger SV konnte nach einer sportlich schwachen Saison seinen Platz unter den besten 20 nicht behaupten. Fenerbahçe Istanbul büßte sogar mehr als zwölf Plätze ein und ist nicht mehr gelistet. Weitere Aufsteiger waren Newcastle United und FC Everton.

Rangliste zur Saison 2012/13 
Real Madrid hält 2014 den 1. Platz im neunten Jahr in Folge und ist damit alleiniger Rekordhalter für die längste Zeit an der Spitze. FC Barcelona konnte sich trotz leichter Umsatzeinbußen auf Platz zwei halten. Der FC Bayern München konnte nach seinen sportlichen Erfolgen der Saison 2012/13 Manchester United überholen und auf Platz drei vorstoßen. Außerdem schafften mit Galatasaray und Fenerbahçe wieder zwei Klubs aus anderen Ligen, als den großen fünf in die Top-20. Neben den Neulingen hat Paris Saint-Germain den größten Sprung nach vorne gemacht, das im Bereich Werbe- und Lizenzeinnahmen nun sogar den Spitzenplatz einnimmt. Mit dem fünften Platz ist PSG das bestplatzierte französische Team aller Zeiten.

Rangliste zur Saison 2011/12 
Der Report 2013 wurde im Januar 2013 veröffentlicht und bezieht sich auf die Spielzeit 2011/12. Real Madrid war der erste Club, der Umsätze von über 500 Mio. € in einem Jahr generieren konnte. Damit  führen die Madrilenen das Ranking im achten Jahr in Folge. Auch die Plätze 2 bis 4 blieben gleich besetzt. Den größten Sprung schaffte Manchester City durch seine erste Teilnahme an der Champions League. Inter Mailand musste nach dem sportlichen und finanziellen Höhenflug 2011 in der Saison 2011/2012 einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen. Neuzugang Newcastle United verdrängte den FC Valencia aus der Money League.

Rangliste zur Saison 2010/11 
Die Gesamteinnahmen der weltweit 20 umsatzstärksten Fußball-Klubs wiesen im Betrachtungszeitraum der Spielzeit 2010/11 die Rekordsumme von über 4,4 Milliarden Euro auf. Bereits zum siebten Mal in Serie konnte sich Real Madrid die Spitzenposition in dieser Finanzübersicht sichern. Der spanische Rekordmeister verzeichnete dabei mit 479,5 Millionen Euro einen Zuwachs von 9 Prozent gegenüber der vorherigen Spielzeit. Mit dem zweitplatzierten FC Barcelona prognostiziert Deloitte in den folgenden Jahren Real ein stetiges Duell um die beiden Spitzenplätze.

Mit sechs Mannschaften aus der Premier League hat England weiterhin die meisten Klubs in der Rangliste und die verbleibenden Klubs entstammen vollständig den „großen Fünf“ (neben England sind dies Spanien, Deutschland, Italien und Frankreich). Nicht mehr unter den einnahmenstärksten 20 Klubs befanden sich der VfB Stuttgart, Atlético Madrid und Aston Villa, sie wurden durch Borussia Dortmund, den FC Valencia und SSC Neapel ersetzt.

Siehe auch 
 Liste der Sportligen nach Umsatz
 Liste der wertvollsten Fußballvereine

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Webseite auf deloitte.com (engl.)

Liste (größte Unternehmen nach Wirtschaftszweig)
Liste (Fußballvereine)